Bourdon bezeichnet:
 besonders im frankophonen Raum eine große Glocke mit einem Schlagton tiefer als c1
 die schwerste historische Kirchenglocke der Niederlande, die Trinitasglocke
 eine Palmweinsorte, siehe Bourdon (Palmwein)
 ein tiefklingendes Register in Pfeifenorgeln 

Bourdon ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Bourdon (1860–1943), französischer Psychologe
 Charles Bourdon (1847–1933), französischer Ingenieur und Offizier der Ehrenlegion
 Christophe Bourdon (* 1970), französischer Schwimmer
 David Bourdon (1934–1998), US-amerikanischer Journalist, Kunstkritiker und Buchautor
 Didier Bourdon (* 1959), französischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Émile Bourdon (1884–1974), französischer Organist und Komponist
 Eugène Bourdon (1808–1884), französischer Ingenieur
 François-Louis Bourdon (1758–1798), französischer Revolutionär
 Joseph Bourdon (1932–2000), französischer Autorennfahrer
 Léonard Bourdon (1754–1807), französischer Politiker
 Luc Bourdon (1987–2008), kanadischer Eishockeyspieler
 Marc-André Bourdon (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Marc Antoine Bourdon de Vatry, französischer Revolutionär
 Marilou Bourdon (* 1990), kanadische Sängerin
 Pierre Bourdon (* 1946), französischer Parfümeur
 Raymond Le Bourdon (1861–1937), französischer Jurist und monegassischer Staatsminister
 Rob Bourdon (* 1979), Drummer der Band Linkin Park
 Rosario Bourdon (1885–1961), kanadischer Cellist, Dirigent, Komponist 
 Samuel Bourdon (1631–1688), Bürgermeister in Kassel
 Sébastien Bourdon (1616–1671), französischer Maler

Bourdon ist der Name folgender Orte:
 Bourdon (Somme), Gemeinde in Frankreich
 Bourdon (Belgien), Dorf in Belgien

Siehe auch:
 Bordun
 Burdon